Luis Rojas puede referirse a:

Luis Rojas (1871-1949), abogado, periodista y político mexicano.
Luis Rojas (1857-1942), ilustrador y caricaturista chileno.
Luis Rojas (1990-), futbolista chileno.
Luis Rojas (1943-), psiquiatra español.
Luis Rojas (1954-), exfutbolista chileno, décadas de los 70 y 80.
Luis Rojas (2002-), futbolista chileno.
Luis E. Rojas Alou (1981), manager dominicano.